Juan Carlos Ramírez (Medellín, 22 de março de 1972) é um futebolista colombiano.

Carreira 
Ramirez integrou a Seleção Colombiana de Futebol na Copa América de 1999.

Títulos

Seleção da Colômbia
  Copa América: 2001.

Nascidos em 1972
Futebolistas da Colômbia
Futebolistas da Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club
Futebolistas do Deportivo Independiente Medellín
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Futebolistas do Club Deportes Tolima
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005